Fichtl ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Fichtl (1908–?), deutscher Maler
 Franz von Fichtl (1767–1844), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Franz Wilhelm von Fichtl (1782–1849), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Jiří Fichtl (1921–2003), tschechoslowakischer Schachspieler 
 Joseph Fichtl († 1732), deutscher Bildhauer
 Paula Fichtl (1902–1989), Haushälterin der Familie von Sigmund Freud
 Stephan Fichtl (* 1963), deutscher Archäologe und Hochschullehrer
 Werner Fichtl (* 1945), deutscher Maler und Grafiker

Fichtl ist der Familienname folgender fiktiver Personen:

 Michael Fichtl, Ermittler in der deutschen Krimireihe Tatort gespielt von Michael Janisch (1927–2004)

Der Fichtl steht für:
 Eine Fantasiegestalt aus Fichtl’s Lied